Sablons ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sablons (Isère)
 Sablons (Gironde)

Siehe auch:
 Sablon